Olivier Latendresse (né le  à LaSalle, Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace, jusqu'en avril 2020, date de sa retraite sportive.

Carrière de joueur
Il évolue avec les Cyclones de Cincinnati dans l'East Coast Hockey League.
Le , il a été prêté aux Canadiens de Montréal par les Coyotes de Phoenix.
Ce joueur n'a pas été repêché. Donc, il a signé en tant qu'agent libre avec les Coyotes
en 2004. Avant de se joindre à Montréal, il jouait dans la ligue américaine dans l'association
de Phoenix.

En 2020, il met un terme à sa carrière, après quatorze saisons en tant qu'hockeyeur professionnel.

Trophées et honneurs personnels
ECHL
2009: sélectionné pour le Match des étoiles. Il est titulaire avec l'association américaine.

Parenté dans le sport
Olivier est le frère aîné de Guillaume Latendresse qui joue lui aussi dans la grande ligue
avec les Sénateurs d'Ottawa. La taille des deux frères est très différente car Guillaume mesure . et pèse  alors qu'Olivier mesure . pour .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 55|| 11|| 14|| 25|| 22|| 8|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2003-2004 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 53|| 19|| 46|| 65|| 44|| 7|| 1|| 5|| 6|| 14
|-
|2004-2005 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 68|| 27|| 47|| 74|| 34||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 70|| 41|| 84|| 125|| 83|| 4|| 5|| 2|| 7|| 2
|-
|2006-2007|| Rampage de San Antonio|| LAH|| 17|| 1|| 3|| 4|| 14||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || RoadRunners de Phoenix || ECHL || 47|| 12|| 15|| 27|| 22||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Sundogs de l'Arizona || LCH || 37|| 22|| 30|| 52|| 30||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008|| Rampage de San Antonio|| LAH|| 7|| 1|| 2|| 3|| 25|| || || || ||
|-
|2007-2008 ||Cyclones de Cincinnati || ECHL || 24|| 7|| 28|| 35|| 29||22|| 7|| 12|| 19|| 30
|-
|2008-2009 ||Cyclones de Cincinnati || ECHL ||23 ||18 ||15 ||33 ||19 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009|| Bulldogs de Hamilton|| LAH||20 ||1 ||12 ||13 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Salmon Kings de Victoria ||ECHL || 47|| 16|| 31|| 47|| 38|| || || || ||
|-
|2009-2010 ||Moose du Manitoba ||LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
|2009-2010||Heat d'Abbotsford ||LAH || 29|| 4|| 8|| 12|| 10|| 7|| 1|| 0|| 1|| 11
|-
|2010-2011 ||SC Bietigheim-Bissingen ||2. Bundesliga || 47|| 21|| 29|| 50|| 26|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2011-2012 || Graz 99ers || EBEL || 47|| 11|| 26|| 37|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Graz 99ers || EBEL ||52 ||24 ||26 ||50 ||37 ||5 ||3 ||2 ||5 ||2 
|-
|2013-2014 || Graz 99ers || EBEL ||54 ||25 ||19 ||44 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Graz 99ers || EBEL || 29|| 9|| 15||24 || 4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || EHC Linz || EBEL ||54 ||9 ||19 ||28 ||22 ||9 ||3 ||6 ||9 ||6 
|-
|2016-2017 || EC Villacher SV || EBEL ||26 ||7 ||5 ||12 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL ||48 ||9 ||28 ||37 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 44 || 9 || 21 || 30 || 22 || 15 || 1 || 4 || 5 || 32
|-
|2019-2020 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 35 || 11 || 22 || 33 || 10 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1986
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du SC Bietigheim-Bissingen
Joueur du Graz 99ers
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du EC Villacher SV
Champion de la Coupe Kelly
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Attaquant de hockey sur glace